Okręty US Navy o nazwie USS  "Astrolabe Bay":
Pierwszy "Astrolabe Bay" (ACV-60) był lotniskowcem eskortowym, którego stępkę położono 5 stycznia 1943. Jego nazwę zmieniono na "Guadalcanal" 3 kwietnia 1943.
Drugi "Astrolabe Bay" (CVE-97) był lotniskowcem eskortowym typu Casablanca. Zwodowany 28 kwietnia 1944, przemianowany na "Hollandia" 30 maja 1944.

Astrolabe Bay